Hauptmannsdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Hauptmannsdorf (Gemeinde Uttendorf), Ort bei Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg

 Hejtmánkovice, Gemeinde im Královéhradecký kraj, Tschechien